Джозеф Патрик Брин (); род. 26 октября 1960 года в Бруклине, штат Нью-Йорк) — американский актёр, драматург и сценарист. Снимался, в основном, в телесериалах, но также известен ролями в кинофильмах и в Бродвейских постановках. В 2010 году сыграл роль в постановке «Следующая осень» Джеффри Ноффтса.

Карьера 
Написал сценарии к таким фильмам как «Call of the Wylie» (1995), «Phinehas» (1996), «East of A» (2000), «Всего лишь поцелуй» (2002), «Whole Day Down» (2011). Участвовал в Бродвейских постановках таких как  (1983—1986),  (1985—1987),  (2010),  (2011).

Фильмография

Примечания

Ссылки